Ebata ist der Familienname folgender Personen:

 Kensuke Ebata († 2009), japanischer Militärexperte
 Shunsuke Ebata (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Yukiko Ebata (* 1989), japanische Volleyballspielerin